Benson kan som auktorsförkortning betyda:

 Constantine Walter Benson
 Bernard W. Benson
 Lyman David Benson
 Richard Hall Benson

Robotskapade auktorsförkortningar